Лотурі () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Маноляса.
 Лотурі () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Скіту-Голешть.